Bérault steht für:
 Thomas Bérault († 1273), Großmeister des Templerordens, siehe Thomas Bérard
 Bérault (Métro Paris), Station der Pariser Métro